Prophecy (álbum) - de Soulfly
Prophecy (filme) - terror de 1979
The Prophecy (Stigmata of the Immaculate) - álbum da banda Kataklysm

Desambiguação